Казахстан